Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Matt Anger e Ken Flach che hanno battuto in finale Jimmy Arias e Greg Holmes 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (primo turno)
 Jeremy Bates /  Bruce Derlin (secondo turno)
 Jon Levine /  Olli Rahnasto (primo turno)

 Jimmy Arias /  Greg Holmes (finale)
 Steve Denton /  Bob Green (secondo turno)
 Matt Anger /  Ken Flach (Campioni)
 Marty Davis /  Russell Simpson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1986